Theudechild ist der Name folgender Personen:

 Theudechild (Frau Chariberts I.), Ehefrau von Charibert I.
 Theudechild (Tochter Chlodwigs I.), mutmaßliche Tochter von Chlodwig I.
 Theudechild (Tochter Theuderichs I.), Tochter von Theuderich I., Gründerin und Äbtissin von Saint-Pierre-le-Vif
 Theudechild (Frau Theudeberts II.), Ehefrau von Theudebert II.
 Theudechild (Äbtissin, Jouarre), Gründerin und Äbtissin der Abtei Notre-Dame de Jouarre